Стерильність (від  — «безплідний») — термін, що має кілька значень.
 Стерильність (ботаніка) — нездатність статевозрілої особини до статевого розмноження
 Стерильність (мікробіологія) — відсутність у середовищі, організмі, будь-якому матеріалі або виробі життєздатних мікроорганізмів та їх спор.

Див. також 
 Стерилізація (значення)